Le  est le nom de plusieurs unités militaires :



Armée de l'Union 

101st New York Infantry

101e régiment d'infanterie
101e régiment d'infanterie territoriale
101e régiment du génie

Homonymie d'unités militaires